LOFAR – Radiotelescopio.
12634 LOFAR – Asteroide del sistema solare.
 LOFAR – Tipo di sonoboa (boa radioacustica) secondo la classificazione NATO.